El ducado de Saint Albans, título nobiliario de Inglaterra, fue creado en 1684 para Charles Beauclerk, hijo ilegítimo del rey Carlos II y Nell Gwyn.

Nombrado conde de Burford y caballero de la Jarretera se casó en 1694 con lady Diana de Vere, heredera del XX y último conde de Oxford.

De la nobleza británica, los duques de Saint Albans poseen títulos subsidiarios de conde de Burford (creado 1676) y barón Vere de Hanworth (cr. 1750). El heredero utilizado el título de cortesía de conde de Burford, mientras que el título de barón Vere es por su hijo mayor.

También de ascendencia de la familia Beauclerk es el actual marqués de Valero de Urría.

Duques de Saint Albans (1684) 
 Charles Beauclerk, primer duque de Saint Albans (1670-1726)
 Charles Beauclerk, segundo duque de Saint Albans (1707-1745)
 George Beauclerk, tercer duque de Saint Albans (1720-1786)
 George Beauclerk, cuarto duque de Saint Albans (1758-1787) 
 Aubrey Beauclerk, quinto duque de Saint Albans (1740-1802)
 Aubrey Beauclerk, sexto duque de Saint Albans (1765-1815)
 Aubrey Beauclerk, séptimo duque de Saint Albans (1815-1816)
 William Beauclerk, octavo duque de Saint Albans (1766-1825)
 William Beauclerk, noveno duque de Saint Albans (1801-1849)
 William Beauclerk, décimo duque de Saint Albans (1840-1898)
 Charles Beauclerk, undécimo duque de Saint Albans (1870-1934)
 Osborne Beauclerk, duodécimo duque de Saint Albans (1874-1964)
 Charles Beauclerk, decimotercero duque de Saint Albans (1915-1988)
 Murray Beauclerk, decimocuarto duque de Saint Albans (n. 1939)
Heredero aparente: Charles Beauclerk, conde de Burford (n. 1965)
Heredero en línea: James Beauclerk, barón Vere de Hanworth (n. 1995)

Ascendencia

Véase también 

 Casa de Estuardo
 Cámara de los Lores
 Marquesado de Valero de Urría

Referencias

Enlaces externos 
 Cracroft's Peerage 
 The House of Nell Gwyn: The Fortunes of the Beauclerk Family, 1670-1974; Donald Adamson, Londres (1974)

Ducado de Saint Albans